Сезон 2013 года Формулы-1 — 64-й сезон Формулы-1. Стал последним сезоном, в котором использовались 2,4-литровые атмосферные двигатели V8, которые с 2014 года заменены на более экологически чистые и экономичные турбированные двигатели V6 объёмом 1,6 литра.

Команды и пилоты 
Следующие команды и пилоты дали согласие на участие в сезоне 2013 года при условии ратификации нового . Во время проведения Гран-при Малайзии 2012 года Берни Экклстоун заявил, что он достиг коммерческих договорённостей с большинством команд, выступающих в текущем сезоне.

Календарь гонок в сезоне 2013

Изменения

Переходы пилотов 
 После Гран-при Сингапура 2012 года было объявлено, что Михаэль Шумахер покинет команду Mercedes по окончании сезона, а его место займёт Льюис Хэмилтон, подписавший с командой трёхлетний контракт.
 Серхио Перес подписал многолетний контракт с командой McLaren.
 Нико Хюлькенберг подписал контракт с Sauber.
 Шарль Пик подписал контракт с командой Caterham F1 Team.
 Эстебан Гутьеррес подписал контракт с командой Sauber.
 Валттери Боттас подписал контракт с командой Williams.
 Камуи Кобаяси покинул команду Sauber.
 Тимо Глок покинул команду Marussia F1 Team.
 Макс Чилтон подписал контракт с командой Marussia F1 Team.
 Гидо ван дер Гарде подписал контракт с командой Caterham F1 Team.
 1 февраля стало известно, что Caterham F1 Team отказалась подписывать контракт с Виталием Петровым. Он пропустит сезон 2013 года.
 Хейкки Ковалайнен стал третьим пилотом команды Caterham F1 Team.
 Жюль Бьянки подписал контракт с командой Marussia F1 Team.
 Адриан Сутиль подписал контракт с командой Sahara Force India F1 Team.
 Перед Гран-при Великобритании стало известно, что Марк Уэббер покинет Формулу-1 по завершении сезона.
 После Гран-при Италии Фелипе Масса объявил, что покинет Ferrari по окончании сезона.
 Из-за проблем со спиной Кими Райкконен пропустил две последние гонки сезона. В команде Lotus F1 Team его заменил Хейкки Ковалайнен

Изменения в командах 
 Компания Infiniti становится титульным спонсором команды Red Bull, вследствие чего команда станет называться Infiniti Red Bull Racing.
 Команда HRT из-за финансовых проблем прекратит своё существование и не выйдет на старт в новом сезоне. В опубликованном FIA 30 ноября списке участников чемпионата на 2013 год команда HRT отсутствует.

Изменения в календаре 
 В марте 2010 в календарь гонок 2013 года была добавлена гонка в Италии под рабочим названием Гран-при Рима, однако отсутствие поддержки со стороны местных жителей и политическое давление со стороны президента Ferrari  привело к тому, что проект был заброшен в январе 2011 года.
 В сентябре 2012 года, в официально утверждённом календаре на 2013 год, присутствовал Гран-При Джерси. Но позже было принято решение о переносе дебюта трассы на 2014 год.

Презентации болидов 
Перед началом нового сезона команды проводят презентации своих новых болидов. Lotus, McLaren, Ferrari, Force India и Sauber решили транслировать свои презентации в прямом эфире в интернете. Все команды, кроме Williams, провели презентации новых машин до начала тестов. Williams представила машину перед второй предсезонной тестовой сессией.

Предсезонные тесты 
В 2013 году прошло только 12 тестовых дней перед началом сезона, в отличие от прошлого,  года, когда были проведены 15 тестовых дней: 12 дней предсезонных тестов и три по ходу сезона.

Перед началом первой гонки состоялись три сессии тестов на испанских трассах в Хересе и Барселоне. Первая сессия прошла в Хересе с 5 по 8 февраля, вторая в Барселоне на трассе Каталунья с 19 по 22 февраля, третья там же с 28 февраля по 3 марта.

1-я тестовая сессия, Херес 
Первая предсезонная тестовая сессия 2013 года прошла на трассе Херес с 5 по 8 февраля 2013 года. Поставщик резины Pirelli выделил на четыре тестовых дня по 35 комплектов резины каждой команде. В их число вошли 20 фиксированных комплектов: один комплект шин Soft, 6 комплектов Medium, 7 комплектов Hard и по 3 комплекта Intermediate и Wet. Шины SuperSoft не были выбраны Pirelli ввиду того, что они не подходят под условия данной трассы. Ещё 15 комплектов команды могли выбрать самостоятельно.

На первую тестовую сессию все команды, кроме Williams, привезли новые машины. Williams работала с машиной 2012 года FW34.

Серым цветом фона отмечена команда Williams, работавшая с машиной 2012 года.

2-я тестовая сессия, Каталунья 
Вторая предсезонная тестовая сессия 2013 года прошла на трассе Каталунья с 19 по 22 февраля 2013 года. Перед началом тестов команда Williams провела презентацию нового болида FW35. Таким образом, в отличие от первой сессии тестов в Хересе, все команды выступали на новых машинах 2013 года. 20 фиксированных комплектов резины распределились так: Hard — 6; Soft, Medium — по 5; Intermediate — 2; Supersoft, Wet — по 1. Количество дополнительных составов шин не изменилось.

3-я тестовая сессия, Каталунья 
Третья предсезонная тестовая сессия 2013 года прошла на трассе Каталунья с 28 февраля по 3 марта 2013 года.

Результаты тестов

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Места в чемпионате мира после гонок

Места в кубке конструкторов после гонок

Результаты квалификаций

Статистика

Пилоты

Конструкторы

Примечания 

Сезоны Формулы-1